Dunton kan syfta på:

Storbritannien 

 Dunton, Buckinghamshire, England, 
 Dunton, Bedfordshire, England, Central Bedfordshire, 
 Dunton, Norfolk, England, 
 Dunton, Essex, parish, England, Basildon,